Moresnet steht für:

 Alt Moresnet, veraltete deutsche Bezeichnung von Neutral-Moresnet, 1815–1919
 Moresnet, heute eine Teilgemeinde von Plombières, Belgien
 Moresnet-Chapelle, eine Teilgemeinde von Plombières
 die Wallfahrtsstätte Moresnet-Chapelle in Moresnet-Chapelle
 Neu-Moresnet, auch Neu Moresnet, historisch auch Preußisch Moresnet, heute eine Teilgemeinde von Kelmis, Belgien